Суперкубок Німеччини з футболу 2009 — неофіційний розіграш турніру після його відновлення (15-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 8 серпня 2009 року між чемпіоном Німеччини «Вольфсбургом» та володарем кубка Німеччини «Вердером».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

Німеччина
2009
2009 у німецькому спорті